Blechschaden steht für:
 geringer Sachschaden an einem Kraftfahrzeug
 Tatort: Blechschaden, deutscher Fernsehfilm
 Blechschaden (Musik), deutsches Blechbläserensemble